Бернáль Ди́ас дель Касти́льо (; 1492,  — 1584, ) — испанский конкистадор, участник экспедиции Эрнана Кортеса. Автор хроники «Правдивая история завоевания Новой Испании» (1557—1575) — важного источника по конкисте.

Ранние годы 
Родился в Медина-дель-Кампо в небогатой, но знатной семье. Относительно дворянского титула «дель Кастильо» имеются некоторые сомнения. В большинстве документов первой половины XVI века Берналь упомянут просто как Берналь Диас. Кроме того он сам неоднократно так подписывался; и лишь после 1551 года, когда он занял важную должность в Гватемале, в его имени появилось наименование дворянского титула. По его собственным словам, отец — Франсиско Диас дель Кастильо, был рехидором (членом городского управления) его родного города. В 1514 Берналь отправился на Кубу в надежде поправить благосостояние. В то время ему было около 20 лет, и он имел только начатки образования. Сам он утверждал, что первоначально отправился в Панаму, и претерпел там немало бедствий. В 1517 принял участие в экспедиции Франсиско Эрнандеса де Кордоба на Карибские острова. Экспедиция закончилась неудачно, однако в ходе её был открыт полуостров Юкатан. После этого фиаско Берналь прибыл на Кубу к Веласкесу, когда тот занимался подготовкой очередной экспедиции, и вместо энкомьенды ему было предложено участвовать в ней. Берналь не обрадовался этому предложению, но не имея других вариантов был вынужден согласиться. 8 апреля 1518 года в составе экспедиции Хуана де Грихальвы Берналь Диас вновь отправился на Юкатан. Через двадцать дней после отплытия с Кубы экспедиция в которой участвовал Берналь открыла остров Косумель. После этого путешествия появилось название Новая Испания.

Экспедиции Кортеса 
Как только он с большей частью участников экспедиции Грихальвы, вернулись в Гавану, он тут же завербовался к Кортесу, и направился на завоевание Мексики. Непосредственным начальником Берналя Диаса был Педро де Альварадо. Некоторое время Берналь Диас дель Кастильо везде следует за Кортесом. Результатом этой военной кампании стало падение империи ацтеков в 1521. Однако эта мексиканская кампания не сильно обогатила Берналя: как и большинство других простых солдат, при разделе добычи он получил ничтожную добычу в размере сто песо.

Когда капитан Гонсало де Сандоваль отправился по приказу Кортеса на юго-запад Мексики заселять атлантическое побережье (нынешние штаты Веракрус и Чьяпас), Берналь присоединился и к этой экспедиции, по результатам которой получил энкомьенду — земельный надел, два индейских селения под его патронатом и какое-то количество индейцев в услужение. Там он поселился с наложницей, подаренной ему в Теночтитлане правителем ацтеков, которую крестил под именем Франсиска и взял в жены. Она родила ему дочь Тересу и сына Диего.

Когда произошло восстание индейцев в соседней провинции Чьяпас, Берналь с тремя конкистадорами был отправлен к ним как посол с предложением заключить мир. Берналь описывает эту стычку следующим образом: «В ответ обрушились на нас три эскадрона индейцев, вооруженных луками и копьями, и сразу было убито два моих сотоварища, а я получил тяжелую рану стрелой в горло; обливаясь кровью, но мог я даже перевязать рану, и жизнь моя находилась в изрядной опасности…При мысли о смерти во власти сих псов я укрепил свое сердце и в отчаянном усилии выскочил из укрытия и бросился на индейцев; мечом и кинжалом я раздавал удары и заставил их расступиться предо мною, и, хотя получил ещё одно ранение, сумел-таки пробиться к каноэ, где меня ждал мой сотоварищ с дружественными индейцами». Оправившись от полученных ранений, Берналь отправился в карательную экспедицию по дебрям Чьяпаса под началом капитана Луиса Марина; результатом многомесячного похода стало «замирение» края; а наградой Берналю стала ещё одна энкомьенда — теперь в Чьяпасе.

Через год Кортес организовал экспедицию в Гондурас. Его путь пролегал через Коацахоалькос, заселенный преимущественно ветеранами мексиканской кампании — «старыми конкистадорами», которым он приказывает присоединиться к экспедиции. Как пишет сам Берналь об этом: «Мы не осмелились ответить ему отказом, а тех, кто не соглашался, он заставил идти с собой». Гондурасская экспедиция длилась 2,5 года, в ходе которой Кортес назначил Берналя капитаном, поставив его во главе тридцати испанцев и трех сотен индейских воинов. В 1526 году Берналь вернулся из гондурасской экспедиции Кортеса домой в Коацакоалькос, где его ждали жена и дети. За военные заслуги дважды получал владения в Мексике, но эти пожалования были формальными.

Земельные споры 
В середине 1530-х годов в Табасхо и в Чьяпасе были основаны новые города, — в том числе на землях, принадлежавших Берналю, из-за чего он практически лишился своих энкомьенд. По этой причине Берналь обратился с петицией к властям Новой Испании с просьбой возместить ему ущерб. Обоснованность его требований подтвердили пять свидетелей, из числа «старых конкистадоров». А также сам Кортес, написал ему рекомендательное письмо. Дело Берналя слушалось в Мехико в феврале 1539 года и, было рассмотрено в его пользу. Однако окончательное решение по его делу принималось Королевским Советом по делам Индий, поэтому Берналь отправляется в Испанию, где он не был почти 26 лет. По результатам этой поездки Берналю повезло — Совет рассмотрел его дело достаточно быстро и вынес два решения, согласно которым обязал вице-короля Новой Испании и губернатора Гватемалы выделить Берналю энкомьенды вместо утраченных ранее. В 1541 году Берналь вернулся в Новый Свет и прибыл в Гватемалу, для того, чтобы получить присужденную ему энкомьенду. Однако из-за того, что незадолго до его прибытия губернатор умер, а столица была разрушена селевым потоком, прошло несколько лет, прежде чем Берналь получил присужденный ему земельный надел. В 1544 г женился на Тересе Бесерра, дочери одного из конкистадоров. Тереса родила ему шесть сыновей и трех дочерей. В то же время он также продолжает отношения с доньей Франциской. Необходимо отметить, что новая энкомьенда в должной мере не компенсировала утраченное ранее, поэтому Берналь продолжает свою переписку с чиновниками. В итоге Берналь провел почти десять лет в безрезультатной переписке с чиновниками, и не добившись желаемого снова отправляется в Испанию. Берналь прибыл на родину в 1551 году — как раз в то время, когда в Совете по делам Индий проходима вторая сессия спора известного как «Вальядолидская хунта», между Бартоломе де Лас Касасом, , выступавшим за отмену энкомьенды, и Хуаном Хинесом де Сепульведой, который считал индейцев людьми второго сорта и призывал за методы насильственной христианизации. Берналь в своей книге указывает, что его пригласили туда в качестве свидетеля — как «самого старого конкистадора Новой Испании». Протокол его выступления до нашего времени не сохранился, но принимая во внимание цель визита Берналя в Испанию, можно не сомневаться, что он выступал за сохранение энкомьенды. В результате этой поездки Берналь получил девять постановлений Совета, относящихся не только к нему самому, но и к его детям. Берналю было предоставлено в Гватемале столько же индейцев и угодий, как у него до этого было в Мексике.

После неоднократных попыток восстановить справедливость, после 1551 года жизнь Берналя налаживается. Его назначают на пожизненный пост рехидора (губернатора) в муниципалитете Сантьяго де лос Кабальерос, кроме того в документах той поры к фамилии Диас он начинает прибавлять «дель Кастильо». Есть основания полагать, что около 1552 г ему пришла в голову мысль описать историю завоевания Мексики, свидетелем и участником которого он был. Вероятно, это произошло после встреч с ветеранами, и прочтения официальных хроник, появившихся в то время, в том числе книги хрониста Франсиско Лопеса де Гомары «Hispania Vitrix» «Испания- победительница», который никогда не был в Новом Свете и написал свою книгу основываясь исключительно на воспоминаниях Кортеса, будучи его личным капелланом. Окончил он свою работу только в 1575 г. Скончался он на своей новой родине, в Гватемале, и был погребён в местном кафедральном соборе, ныне разрушенном.

«Правдивая история завоевания Новой Испании» 
Свои впечатления Диас дель Кастильо записывал и в итоге создал книгу «Правдивая история завоевания Новой Испании» (). Отличаясь необыкновенной памятью, Берналь Диас создал один из самых примечательных исторических документов XVI в.

Труд Берналя Диаса о событиях, участником которых он был (опирающийся на те записи, которые он сам вёл во время походов, учитывая и мнения многих своих рядовых сослуживцев), был закончен им уже в глубокой старости. И хотя Берналь Диас в начале работы сетует на свою необразованность (незнание латыни), но правильно полагает, что личные воспоминания очевидца и участника событий компенсируют эти недостатки автора, стремящегося оставить правдивое описание своей жизни. И хотя Берналь Диас иногда ошибается, вольно или невольно (учитывая, что ему было более 84 лет, когда он закончил работу), тем не менее он выполнил свою главную задачу — создал замечательный рассказ-хронику о событиях, в которых он принимал непосредственное участие. «Правдивой историей…» Берналь Диас в какой-то мере желал дать ответ на тенденциозные книги, в первую очередь, на «Всеобщую историю Индий» и «Историю завоевания Мешико» Франсиско Лопеса де Гомары, духовника (с 1540 г.) и историографа Эрнана Кортеса, в которых все заслуги приписаны Кортесу. А также и на книги других авторов, которые, по мнению Берналя Диаса, не пишут правдиво о конкисте. Сам Берналь Диас отдаёт должное Эрнану Кортесу, но и сообщает о многих его недостойных поступках и даже высказывается о них с осуждением, как впрочем и о поступках других испанских командиров и правителей. Он с любовью говорит о своих соратниках (рассказывает даже о лошадях, называя их имена), но и справедливо оценивает индейцев, с уважением высказываясь о противнике.

Текст сочинения Берналя Диаса довольно тяжеловат для чтения (состоит из 214 глав), содержит много повторов (чего только стоят несколько раз повторяющиеся одни и те же списки конкистадоров), с длинными, громоздкими предложениями. Достоинством Берналя Диаса — литератора было создание «эффекта присутствия».

Вместе с тем следует учитывать, что работа Берналя Диаса создавалась с совершенно определёнными целями:
 Это апология доблести испанских конкистадоров (он с горечью пишет, что из пятисот его коллег, высадившихся в Веракрусе, в живых осталось пятеро…).
 Автор чувствовал себя обделённым при разделе Нового Света и часто подчеркивает свои личные заслуги.
 Берналь Диас довольно критически относился к Эрнану Кортесу.

Берналь Диас приуменьшал роль индейских союзников испанцев (как участник конкисты он не был беспристрастен) и не говорил на языках мексиканских индейцев (хотя, по его собственным словам, понимал наречие аборигенов Кубы). После прочтения «Правдивой истории…» может создаться впечатление, что 500 испанцев сумели покорить целую страну, хотя испанцы были только «ядром» многих тысяч индейских союзников (из ста девяноста гербов, пожалованных Карлом V, двадцать предназначалось для союзных индейских вождей).

Критика Берналя Диаса в его «Правдивой истории» как дел Кортеса, так и некоторых других испанских командиров и правителей, вызвала мощную ответную волну. Так, например, придворный историограф Антонио де Солис-и-Рибаденейра (1610—1686) в «Истории завоевания Мексики» писал:
…Из многих мест его [(Берналя Диаса)] сочинения ясно видно его немалое честолюбие и негодование. Из-за страстей своих нередко возводит он незаслуженные и горькие жалобы на Эрнана Кортеса — величайшую личность в этой истории. Для этого он прилагает немалое старание, чтобы выискивать намерения Кортеса, дабы умалить и возвести хулу на его дела. Он же возмутительные речи и доносы солдат считает часто достовернее собственных слов и приказов их предводителя, а ведь, как во всех чинах, так более всего в воинском, опасно тем, которые должны только слушаться, дозволять рассуждать о приказах начальников.

(Книга I, глава II, см. стр. 320, в книге: Берналь Диас дель Кастильо. Правдивая история завоевания Новой Испании, Форум, 2000 г.)

Современные критики отмечают, что на стиль и содержание работы Берналя Диаса повлияли рыцарские романы его времени, что доказывается и большими преувеличениями. Так, Берналь Диас описывает цомпантли (помост с вертикальными столбами-стойками, поддерживающими ряды поперечных шестов, на которые были нанизаны головы принесённых в жертву), указывая, что там было нанизано более 100 000 человеческих черепов. Но это вполне возможно, так как в Мешико-Теночтитлане и в других крупных городах на праздниках людей приносили в жертву тысячами, о чём свидетельствует хронист Диего Дуран и другие авторы. Все вымыслы недоброжелателей, что история Берналя Диаса написана не им, не имеют под собой никаких доказательств.

Следует также отметить, что Берналь не увидел книгу опубликованной, несмотря на то, что в 1575 году отправил книгу в Испанию, однако в тот момент имя Кортеса было в опале, поэтому его труд отправили в архивы Совета по делам Индий. Лишь почти через пятьдесят лет книгу нашел монах Алонсо Ремон и опубликовал в 1632 году, при этом достаточно сильно её отредактировав.

Первое издание 1632 г. имело много неточностей, но, несмотря на это, неоднократно переиздавалось и переводилось (Mexico, 1837; Paris, 1877; London, 1908—1916). Первое точное издание по авторской рукописи, хранящейся в муниципальном архиве Гватемалы, вышло в 1904 г. в Мексике (Mexico 1904, 1939, 1944, 1950, 1960, 1961, 1962, 1968 и др.; Madrid, 1928; Guatemala, 1933—1934; есть и переводы: New York, 1956, Stuttgart, 1965; London, 1969. Имеется сокращенный перевод на русский язык: Егоров Д. Н. Записки солдата Берналя Диаза, I—II, издательство Брокгауз-Ефрон, Ленинград, 1924—1925 гг.; то же самое вторым изданием — Ленинград, 1928 г.). Этот перевод был уточнён, частично сделан заново и дополнен, представлен в новой редакции, с обширными примечаниями (включая множество переводов испанских и индейских источников), Захарьяном А. Р., и издан в 2000 г. издательством «Форум».

Берналь Диас о себе и испанском завоевании 
Замечал я положение, как очень известные хронисты прежде, чем начинали писать свои истории, создавали вначале пролог и преамбулу, с доводами и весьма возвышенной риторикой для придания ясности и доверия к своим аргументам ради того, чтобы любознательные читатели, с ними ознакомившись, получили благозвучие и впечатление от них; а я, как не владеющий латынью, не осмелился создавать ни преамбулу, ни пролог из-за того, что необходимо для восхваления героических событий и подвигов, совершенных во время покорения Новой Испании и её провинций в сообществе с храбрым и сильным духом предводителем доном Эрнаном Кортесом, который затем, по прошествии времени, за героические свершения стал маркизом дель Валье, иметь силу описать все столь же величественно как подобает. Кроме того, необходим другой дар слова и лучшая риторика, чем у меня; но я видел и участвовал в этом покорении, и как знающий очевидец я вел о нём записи, с помощью Бога, весьма просто, без искажений ни в одном, ни в другом месте, а так как я стал стар, мне больше восьмидесяти четырёх лет, и я почти потерял зрение и слух, в моей судьбе нет другого богатства, которое оставлю моим детям и потомкам, кроме этого моего правдивого и примечательного рассказа, как впереди они в нём увидят; теперь, не задерживаясь больше, я расскажу и поразмышляю о моем отечестве, где был рожден, и в какой год отправился я из Кастилии, и в сообществе с какими предводителями ходил в походы, и где сейчас мое местонахождение и жилище.
(Берналь Диас дель Кастильо. Правдивая история завоевания Новой Испании. Форум. Москва, 2000, стр. 5 /Предисловие/, пер. А. Р. Захарьяна.)
Ежели же читатель спросит: «Что же сделали вы, все эти конкистадоры, в Новом Свете?» Я отвечу так. Прежде всего, мы ввели здесь христианство, освободив страну от прежних ужасов: достаточно указать, что в одном лишь Мешико ежегодно приносилось в жертву не менее 2 500 людей! Вот что мы изменили! Переделали мы, в связи с этим, и нравы, и всю жизнь. Множество городов и селений построено заново; введено скотоводство и плодоводство на европейский манер; туземцы научились многим новым ремеслам, и новая работа закипела в новых мастерских. Возникло немало художественных зданий, а ребята обучаются даже в правильных школах; что же касается самого Мешико, то там учреждена Универсальная коллегия, где изучают грамматику, богословие, риторику, логику, философию, и где раздаются ученые степени лиценциата и доктора. Книг там множество, и на всех языках. Всюду устроены добрые суды и поддерживается полная безопасность; индейцы привыкли уже выбирать себе своё самоуправление, и все мелкие дела решаются по их праву и обычаю. Касики по-прежнему богаты, окружают себя множеством пажей и слуг, имеют знатную конюшню, зачастую владеют конскими заводами и стадами мулов, пуская их с большой выгодой под торговые караваны. Индейцы ловки, удачливы, сметливы, легко все перенимают. Словом, и страна, и люди улучшаются.

Там же, стр. 319.

Примечательный факт 
Праправнуком Берналя Диаса был «отец гватемальской истории» Франсиско Антонио де Фуэнтес-и-Гусман (Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, 1643 г. — около 1700 г.), написавший знаменитый труд «История Гватемалы или избранное напоминание».

Примечания

Литература 
 Берналь Диас дель Кастильо. Правдивая история завоевания Новой Испании. Форум. Москва, 2000. ISBN 5-89747-020-0
 Кофман А. Ф. Кортес и его капитаны. — М.: ООО «Издательство „Пан пресс“», 2007. — 352 с.: ил. ISBN 978-5-9680-0061-3
 Díaz del Castillo, Bernal [1632] (1963). The Conquest of New Spain, J. M. Cohen (trans.), 6th printing (1973), Penguin Classics, Harmondsworth, England: Penguin Books. ISBN 0-14-044123-9. OCLC 162351797.
 Mayer, Alicia (2005). «Reseñas: Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (Manuscrito Guatemala)» (PDF). Estudios de Historia Novohispana 33: pp. 175—183. ISSN 0425-3574. (Spanish)
 Prescott, William H. (1843). History of the Conquest of Mexico, with a Preliminary View of Ancient Mexican Civilization, and the Life of the Conqueror, Hernando Cortes (online reproduction, Electronic Text Center, University of Virginia Library), New York: Harper and Brothers. OCLC 2458166.
 Wilson, Robert Anderson (1859). A New History of the Conquest of Mexico: In which Las Casas' denunciations of the popular historians of that war are fully vindicated. Philadelphia, PA: James Challen & Son. OCLC 9642461.

Ссылки 
 
 Берналь Диас. Правдивая история завоевания Новой Испании. Форум, Москва, 2000 г.

Полный испанский текст:
 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (Tomo I) 
 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (Tomo II)
 Introducción al estudio de Bernal Díaz y su Verdadera historia
 Portal consagrado a Bernal Díaz del Castillo
 Página de relación — sobre la conquista de México

Конкистадоры
Хронисты XVI века
Персоналии:История Мексики
Историки Испании
Историки Мексики
Мезоамерика